Maiken Caspersen Falla, född 13 augusti 1990, är en norsk före detta längdskidåkare som tävlade i världscupen mellan november 2008 och mars 2022. Hennes främsta merit är en olympisk guldmedalj från sprinten i OS i Sotji. Hon har även ett silver i sprint och ett brons i lagsprint från OS i Pyeongchang samt fem VM-guld, ett VM-silver och fyra VM-brons.

Caspersen Falla har 22 individuella segrar som främsta världscupresultat, samtliga i sprint. Hon vann fristilssprinten i Rogla i december 2011 och sprinten, även den i fristil, i Canmore i december 2012. Norskan vann även den klassiska sprinten i Drammen den 5 mars 2014. Säsongen 2015/2016 vann hon åtta världscupsegrar och den totala världscupen i sprint.

I april 2022 meddelade Caspersen Falla att hon avslutar sin elitkarriär.

Resultat

Världscupen

Individuella pallplatser 
Falla har 55 individuella pallplatser i världscupen: 22 segrar, 19 andraplatser och 14 tredjeplatser.

Pallplatser i lag 
I lag har Falla 15 pallplatser: 6 segrar, 5 andraplatser och 4 tredjeplatser.

Olympiska spel

Världsmästerskap

Referenser

Externa länkar 
  

Norska längdåkare
Norska olympiska guldmedaljörer
Norska olympiska silvermedaljörer
Norska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2014
Olympiska silvermedaljörer 2018
Olympiska bronsmedaljörer 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2022
Norska idrottare under 2000-talet
Personer från Lillehammer
Födda 1990
Levande personer
Kvinnor